Football Club Vagharšapat (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ Վաղարշապատ) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Vagharšapat. Klub byl založen v roce 1967 jako Araks Ečmiadzin, zanikl v roce 2005.

Historické názvy 

Zdroj:

 1967 – FC Araks Ečmiadzin (Football Club Araks Ečmiadzin)
 1988 – FC Zvatnoc Ečmiadzin (Football Club Zvatnoc Ečmiadzin)
 1994 – FC SKA-Arai Ečmiadzin (Football Club SKA-Arai Ečmiadzin)
 1995 – FC SKA-Arai Vagharšapat (Football Club SKA-Arai Vagharšapat)
 2003 – FC Vagharšapat (Football Club Vagharšapat)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1967
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2005
Vagharšapat